Манандзари — малагасийский топоним. Может означать:
 Манандзари — коммуна на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
  — аэропорт на Мадагаскаре.
  — река на Мадагаскаре.
 Епархия Манандзари — католическая епархия.